The End of the Feud – cortometraggio del 1912 diretto da Allan Dwan
 The End of the Feud – cortometraggio del 1912 diretto da Theodore Wharton
 The End of the Feud – cortometraggio del 1912 prodotto dalla Lubin Manufacturing Company
 The End of the Feud – cortometraggio del 1914 diretto da Allan Dwan